Funes se poate referi la:

 Funes, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 Louis de Funès, actor francez de film
 Mauricio Funes, jurnalist și om politic salvadorez, președinte al Republicii El Salvador